Пхаяу:

 Пхаяу — северная провинция Таиланда, расположенная в 619 км от Бангкока.
 Пхаяу — город на севере Таиланда, административный центр одноимённой провинции.